Mórmon pode se referir:

Lugar 
 Águas de Mórmon, nome de uma região descrita no Livro de Mórmon

Personagem 
 Mórmon, penúltimo profeta Nefita, general militar e mantenedor de registros, que viveu aproximadamente entre 311 e 385 d.C.

Livros 
 Livro de Mórmon, biblioteca, ou conjunto de pequenos livros considerado sagrado pelos mórmons
 Palavras de Mórmon, uma secção do Livro de Mórmon
 Livro de Mórmon, pequena secção homônima do Livro de Mórmon
 Placas de Mórmon, lâminas de metal usadas para gravar os registros de Mórmon e seu filho Morôni

Movimentos religiosos 
 Mórmons, membros de uma das ramificações do movimento dos Santos dos Últimos Dias

Desambiguação